Муниципальное образование Огарёвское — сельское поселение в Щёкинском районе Тульской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Огарёвка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года № 552-ЗТО  «О переименовании муниципального образования "г. Щекино и Щекинский район" Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Щёкинского района
Сельские поселения Тульской области